Jméno a příjmení Jaroslav Vaculík nosí více osob:

 Jaroslav Vaculík (architekt) (1921–1995) – český architekt, designér
 Jaroslav Vaculík (historik) (* 1947) – český historik
 Jaroslav Vaculík (hudební skladatel) (* 1955) – český hudební skladatel

Související články 
 Vaculík